Tauride – regione storica, corrispondente all'odierna penisola di Crimea
Governatorato della Tauride – gubernija dell'Impero russo
Palazzo di Tauride – palazzo di San Pietroburgo
Parco di Tauride – giardino dell'omonimo palazzo

Pagine correlate
Ifigenia in Tauride